Гаљо де Оро има више значења:

 Гаљо де Оро (Козумел), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Гаљо де Оро (Чиконкијако), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику